Аполлофан ( — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители:
 Аполлофан Сотер — индо-греческий царь, правивший в I веке до н. э.
 Аполлофан — македонский сатрап оритов и Гедросии в 325 году до н. э.
 Аполлофан — приближённый персидского сатрапа Фарнабаза, живший в V — IV вв. до н. э.
 Аполлофан — один из убийц македонского царя Александра II, живший в IV веке до н. э.
 Аполлофан — врач Селевка III, живший в III — II вв. до н. э.
 Аполлофан — флотоводец, приближённый Секста Помпея, живший в I веке до н. э.
 Аполлофан — философ — стоик, живший в III веке до н. э.
 Аполлофан — аттический поэт, живший в IV веке до н. э.